HJ peut faire référence à :
 Hitlerjugend, le nom allemand des Jeunesses hitlériennes, hjh
 Code AITA de la compagnie aérienne Tasman Cargo Airlines
 Hajjah au Yémen, selon le code ISO 3166-2:YE.

hJ peut faire référence à :
 hectojoule, une unité de mesure physique peu ou pas du tout employée.
 MGR-1 Honest John, un missile américain